Reores puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Bupleurum fruticosum; o
 Coriaria myrtifolia.